Lilla Horssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Horssjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (2 ha)
Lilla Horssjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (1,11 km²)

Se även
Horssjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn